Inning am Ammersee, een gemeente in de Duitse deelstaat Beieren
 Inning am Holz, een gemeente in de Duitse deelstaat Beieren
 Inning (sportterm), term uit de diverse sporten, zoals honkbal en cricket
 Inning (geld), ontvangst van betalingen